Idris (profeet), islamitisch profeet.
 Idris I van Marokko, eerste heerser van Marokko
 Idris II van Marokko, zijn zoon.
 Idris (geslacht), een insectengeslacht uit de familie Scelionidae.
 Abul Ula Idris al-Mamun, kalief der Almohaden.
 Idris I van Libië, koning van Libië.
 Idris Elba, Engels acteur.
 Idriss Déby, Tsjadisch politicus
 Idriss Carlos Kameni, Kameroens voetballer.